Die Oberbaumbrücke bezeichnet 
eine Straßen- und U-Bahnbrücke in Berlin, siehe Oberbaumbrücke
eine Straße und Straßenbrücke in Hamburg, zwischen Deichtorplatz und Speicherstadt,
die dazu parallele Eisenbahn- und Straßenbrücke, siehe Oberhafenbrücke